Amílcar (en llatí Hamilcar, en grec antic Ἀμίλχαρ) va ser un dels comandants del gran exèrcit cartaginès que va derrotar Timoleó en el pas del riu Crimissos l'any 339 aC.

La sort dels generals que van participar en aquesta acció no és coneguda però per les paraules que utilitza Plutarc per descriure els fets, sembla que va morir i va ser nomenat comandant Giscó.

Referències 

Cartaginesos